Biel peut désigner :

Toponyme 
en 
 Biel est le nom allemand de Bienne, ville du canton de Berne.
 Biel est le nom allemand de district de Bienne était l’un des  26 districts du canton de Berne.
 Biel est le nom allemand de arrondissement administratif de Bienne, un des 10 arrondissements administratifs du canton de Berne.
 Biel est le nom allemand de Lac de Bienne, un des trois lacs au pied de la chaîne du Jura. Il se situe dans le canton de Berne en Suisse.
 Biel est une ancienne commune du canton de Bâle-Campagne aujourd'hui intégrée à Biel-Benken ;
 Biel est une ancienne commune du canton du Valais aujourd'hui intégrée à Grafschaft.

en 
 Biel est un village du district de Trebišov

en Pologne
 Biel, un village dans le Powiat d'Ostrów Mazowiecka (comté d'Ostrów Mazowiecka)
 Biel, un village dans le Powiat de Siedlce (Comté de Siedlce)
 Biel, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

au 
 BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Center) est un lieu de manifestations à caractère international près de Beyrouth

en 
 Biel, East Lothian

en 
 Biel, une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.

Patronyme 

 Gabriel Biel (env. 1415–1495) est un philosophe scolastique allemand ;
 Jessica Biel (1982-) est une actrice américaine d'origine allemande, française et britannique.
 Julia Biel, chanteuse de Jazz et compositrice
 Walter Biel, homme politique suisse
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme